Stavenhagen bezeichnet:

 Stavenhagen, eine Stadt in Mecklenburg-Vorpommern
 Fritz-Stavenhagen-Preis, ehemaliger deutscher Literaturpreis

Stavenhagen ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes Stavenhagen (1860–1945), deutsche Sopranistin und Kammersängerin
 Bernhard Stavenhagen (1862–1914), deutscher Komponist und Pianist
 Carl Friedrich Stavenhagen (1723–1781), deutscher Historiker
 Friedrich Stavenhagen (1796–1869), preußischer General und Politiker

 Gerhard Stavenhagen (1898–1971), deutscher Wirtschaftshistoriker und Sozialwissenschaftler
 Hildegard Neuffer-Stavenhagen (1866–1939), deutsche Schriftstellerin
 Karl Stavenhagen (1854–1923), deutschbaltischer Schriftsteller, Redakteur und Pädagoge
 Kurt Stavenhagen (1884–1951), deutsch-baltischer Philosoph und Hochschullehrer
 Lutz Stavenhagen (1940–1992), deutscher Politiker (CDU)
 Mathias Franz-Stavenhagen (* 1953), deutscher Journalist
 Max Stavenhagen (1873–1949), deutscher Politiker (DNVP), Hamburger Senator
 Nadja Stavenhagen (* 1969), deutsche Journalistin
 Oskar Stavenhagen (1850–1930), deutsch-baltischer Historiker
 Otto Stavenhagen (1831–1874), deutscher Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Rodolfo Stavenhagen (1932–2016), mexikanischer Soziologe
 Wilhelm Siegfried Stavenhagen (1814–1881), livländischer Grafiker